Джамалди́нов — чеченская фамилия; имеет женскую форму Джамалдинова. Известные носители:
 Джамалдинов, Алихан Алимшейхович (1946—2017) — советский чеченский борец вольного стиля, Заслуженный тренер РСФСР;
 Джамалдинов, Салимхан Алимшейхович (род. 1952) — советский чеченский борец вольного стиля, призёр чемпионата СССР, Заслуженный тренер России.
 Джамалдинов, Султан Шавхалович (род. 1935) — член Верховного Совета Российской Федерации.